

Жаманколь — село, Хобдинський район, Актюбинська область
 Жаманколь — озеро у Хобдинському районі Актюбинської області